André Giroux peut faire référence à :
 André Giroux (1801-1879), artiste-peintre français ;
 André Giroux (1895-1965), illustrateur français ;
 André Giroux (1916-1977), homme politique et écrivain canadien.